Мусін Аліхан Чужебаєвич — радянський інженер, доктор технічних наук, професор, Герой Соціалістичної Праці
 Мусін Амір Шагалеєвич — заслужений нафтовик Башкирської АРСР, Герой Соціалістичної Праці
 Мусін Андрій Володимирович (1973—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Мусін Аслан Еспулаєвич — казаський політик
 Мусін Баграм Мусінович — радянський зоотехнік, лауреат Сталінської премії
 Мусін Василь Петрович (1911—1944) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу
 Мусін Ілля Олександрович (1904—1999) — народний артист РРФСР, заслужений артист Білоруської РСР, заслужений діяч мистецтв Узбецької РСР
 Мусін Латфулла Нугманович (1913—1997) — працівник сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці
 Мусін Леонід Олександрович (* 1985) — український та російський футболіст, воротар.
 Мусін Нугуман Сулейманович (* 1931) — народний письменник Башкортостану
 Мусін Сафар Гайсарович (* 1948) — каменяр, повний кавалер ордена Трудової Слави
 Мусін Хайн-Жамал Оспанівна (* 1940) — лауреат Державної премії Казаської РСР, Герой Соціалістичної Праці
 Мусін Шайхіслям Серікжанович (1933—2004) — лауреат Державної премії Казаської РСР, Герой Соціалістичної Праці

 Мусін — селище в Кизильському районі Челябінської області.

Також 
 Мусіни-Пушкіни

Примітки